Anna van Nassau-Dillenburg (1441-1513), dochter van Johan IV van Nassau en Maria van Loon-Heinsberg.
 Anna van Nassau-Dillenburg (1541-1616), dochter van Willem I van Nassau-Dillenburg, en zijn tweede echtgenote Juliana van Stolberg.